Strapontin peut faire référence à :
 un strapontin, un siège à abattant ;
 Strapontin, héros de la bande dessinée du même nom.